KKU est un sigle qui peut désigner :
 Khon Kaen University (en français, université de Khon Kaen), une université publique thaïlandaise située à Khon Kaen ;
 , une université publique à Abha, en Arabie saoudite.